Taito o Taitō puede hacer referencia a:

 Taitō (Tokio), uno de los 23 Barrios Especiales de Tokio; o
 Taito Corporation, una compañía japonesa de videojuegos.